«Банк» — название фильмов:
 «Банк» () — американская короткометражная кинокомедия 1915 года, режиссёр Чарльз Чаплин.
 «Банк» () — австралийский триллер 2001 года, режиссёр Роберт Коннолли.
 «Банк» () — турецкий фильм 2002 года, режиссёр Синан Четин.